De Grand Prix-wegrace van Australië 2016 was de zestiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 23 oktober 2016 op het Phillip Island Grand Prix Circuit nabij Phillip Island, Australië.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
De race was oorspronkelijk gepland voor 23 ronden, maar werd na 5 ronden stilgelegd vanwege een ongeluk waarbij John McPhee, Enea Bastianini en Andrea Migno betrokken waren. Later werd de race herstart over een afstand van 10 ronden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Australië